«Страшный суд» — название фильмов:
 «Страшный суд» (; 1961) — франко-итальянская комедия режиссёра Витторио Де Сики.
 «Страшный суд» (; 1992) — американский триллер режиссёра Луи Морноу.
 «Страшный суд» (; 2006) — британо-венгерский мистический триллер режиссёра Эдриана Рудомина. См. также 
 «Ночь страшного суда» (; 1993) — американский криминальный триллер режиссёра Стивена Хопкинса.
 Thank God, It’s Doomsday (; 2005) — 19-й эпизод шестнадцатого сезона американского мультсериала «Симпсоны».